Art o ART puede referirse a:

Organizaciones 
 Aseguradora de riesgos de trabajo, aseguradoras que cubren la siniestralidad laboral en Argentina

Arte 
 Art decó, un movimiento de diseño popular a partir de 1920 hasta 1939
 Art rock, un amplio subgénero de la música rock que se caracteriza por su tendencia experimental
 Arte, en varios idiomas
 Op-art, un movimiento pictórico

Ciencia 
ART (RNA), siglas en inglés de Teoría de la Resonancia Adaptativa, modelo de red neuronal artificial

Computación 
 Android Runtime: Máquina virtual de Android que sustituye a Dalvik, lanzada con la versión Android KitKat 4.4

Deportes 
 ART, Asociación del Remo Tradicional
 ART, motos de competición de la marca Aprilia
 ART Grand Prix, una escudería francesa de monoplazas fundada en 2005, que actualmente compite en diferentes categorías del deporte motor

Lugares 
 Isla de Art, Nueva Caledonia

Personas y personajes 
 Art Blank, un personaje de la saga de películas de terror Saw Perfil
 Art Blakey (1919-1990), un baterista estadounidense de jazz
 Art Garfunkel, un cantante y actor estadounidense
 Art Spiegelman, un historietista estadounidense nacido en Estocolmo (Suecia)
 Art Tatum, un pianista estadounidense de jazz

Siglas